Njemačka carska mornarica
 Kriegsmarine
 Marine